Pain kan henvise til flere artikler:

 Pain (band) – et svensk industrial metal-band dannet i 1997 som et hobbyprojekt af Peter Tägtgren.
 Pain (album) – album fra gruppen Pain
 Pain (Naruto) (ペイン, Pain) er en figur fra Manga- og Anime-serien Naruto 
  Pain er navnet på et fransk brød (Franske ord og vendinger).